Merriams kangoeroegoffer
 Ordkangoeroegoffer
 Pacifische kangoeroegoffer
 Texaskangoeroegoffer